Lafayette, LaFayette oder La Fayette ist der Name folgender Personen:

Familien- und Zuname:

 Andrée Lafayette, französische Schauspielerin (1903–1989)
 Bernard Lafayette (* 1940), früher Gefährte von Martin Luther King
 Gilbert Motier de La Fayette, französischer Adliger, Marschall von Frankreich 
 Marie-Joseph Motier, Marquis de La Fayette (1757–1834), französischer General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Marie-Louise Angélique Motier, comtesse de la Fayette (1618–1665), siehe Louise de La Fayette
 Marie-Madeleine de La Fayette (1634–1693), genannt Madame de Lafayette, französische Romanautorin
 Nathan LaFayette (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Oliver Lafayette (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler

Vorname:

 Lafayette C. Baker (1826–1868), US-amerikanischer Offizier
 José Lafayette Ferreira Álvares (1903–1997), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Bragança Paulista
 Lafayette Gilchrist (* ca. 1968), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 La Fayette Grover (1823–1911) US-amerikanischer Politiker
 Lafayette Guild (1825–1870), Chirurg in der United States Army
 Lafayette Sabine Foster (1806–1880), US-amerikanischer Politiker
 Lafayette Fredrikson (* 1970), deutscher Komponist
 Lafayette McLaws (1821–1897), US-amerikanischer Offizier
 Lafayette Ronald Hubbard (1911–1986), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Gründer von Scientology
 Lafayette Young (1848–1926), US-amerikanischer Politiker

Lafayette oder La Fayette geografisch:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 La Fayette (Alabama)
 Lafayette (Colorado)
 LaFayette (Georgia)
 La Fayette (Illinois)
 Lafayette (Indiana)
 Lafayette (Kalifornien)
 LaFayette (Kentucky)
 Lafayette (Louisiana)
 Lafayette (Michigan)
 Lafayette (Minnesota)
 Lafayette (New Jersey)
 LaFayette (New York)
 Lafayette (Ohio)
 Lafayette (Oregon)
 Lafayette (Pennsylvania)
 Lafayette (Tennessee)
 Lafayette (Texas)
 Lafayette (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Lafayette (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Lafayette (Town, Walworth County), Town(ship) in Wisconsin

sowie:

 Elliston-Lafayette, Ort in Virginia
 West Lafayette (Indiana), Stadt in Indiana
 West Lafayette (Ohio)

weitere Orte:

 Lafayette (Tunis), ein Stadtviertel in Tunis aus der französischen Kolonialzeit nahe der Medina

Lafayette, La-Fayette oder La Fayette steht weiterhin für:
 Lafayettehuhn, eine Hühnerart, siehe Ceylonhuhn
 Lafayette (Schiff, 1930), einen Passagierdampfer
 La Fayette (R 96), später USS Langley (CVL-27)
 La Fayette, Typschiff der La-Fayette-Klasse
 USS Lafayette (SSBN-616), ein atomgetriebenes U-Boot der Vereinigten Staaten
 Escadrille La Fayette, französische Fliegerstaffel des Ersten Weltkrieges
 Galeries Lafayette, französische Kaufhauskette
 Lafayette Mining Ltd., australischer Minenbetreiber bspw. auf der phillipischen Insel Rapu-Rapu
 Sender Lafayette, eine ehemalige Sendeanlage zur transatlantischen Nachrichtenübertragung bei Bordeaux
 Bistum Lafayette, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Lafayette (Louisiana)
 Bistum Lafayette in Indiana
 Fort Lafayette, eine Festung im New Yorker Hafen
 Lafayette College, ein privates College in Easton, Pennsylvania
 LaFayette Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lafayette Bay Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 La Fayette, Originaltitel des Spielfilmes Der junge General von Jean Dréville (1962)

Siehe auch:
 Lafayette Hill
 Lafayette County
 Lafayette Parish
 Mount Lafayette, Berg in New Hampshire
 Lake Lafayette, See in Missouri
 Lafayette Township
 Fayette
 Lafayette Square
 Lafayette Cemetery, Friedhof in New Orleans
 Rue La Fayette